Blackfoot River ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Blackfoot River (Clark Fork),  in Montana
 Blackfoot River (Snake River), in Idaho